Cabañuela puede referirse a:
Cabañuela: Es un tipo de cálculo meteorológico supersticioso.
La Cabañuela es una localidad española perteneciente a la Merindad de Río Ubierna.
La Cabañuela (Cerro) es un cerro de la cordillera Hilera Central, en la República Dominicana, de 460 metros de altura.